Dumay ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Dumay (* 1949), französischer Violinist und Dirigent
 Pierre Dumay (1928–2021), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Dumais